Districte autònom de Txukotka, districte autònom (subjecte federal) de Rússia a l'extrem oriental de Sibèria 
 Península de Txukotka
 Estat lliure de Txukotka, estat creat pels russos blancs a Txukotka, a l'extrem oriental de Sibèria (Rússia)